Frosktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frosktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Frosktjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Frosktjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Frosktjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Frosktjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn